Тринаести фудбалски турнир на олимпијским играма је одржан 1960. у Риму, Италија. За олимпијски турнир се пријавила укупно 16 репрезентација.Олимпијски победник по први пут је постала репрезентација Југославије, друга је била репрезентација Данске а на треће место се пласирала репрезентација Мађарске.

У оквиру олимпијских игара, фудбалски турнир је одржан од 26. августа до 10. септембра у седам различитих италијанских градова. Одиграно је укупно 28 утакмица на којима је постигнуто укупно 120 голова, што представља просек од 4,29 голова по утакмици. Голгетер турнира је био Милан Галић са седам постигнутих погодака. За турнир је било пријављено укупно 300 играча. Укупан број гледалаца је износио 90.200, што је у просеку било 3.221 по утакмици.

Све утакмице олимпијског турнира су се играле на седам стадиона у седам различитих градова Италије: Рим, Фиренца, Гросето, Ливорно, Пескара, Л'Аквила и Напуљ

Познати играчи 
Олимпијски турнир у фудбалу је било такмичење фудбалера аматера. И поред тога велики број касније интернационално познатих играча, професионалаца је учествовало и играло за своје репрезентације. Неки од најпознатијих су:

Земље учеснице 
На турниру је учествовало 16 репрезентација које су у првој квалификационој фази биле подељене у четири групе по четири репрезентације:

Стадиони 
Све утакмице олимпијског турнира су се играле на седам стадиона у седам различитих градова Италије.

Стадион Фламинио, РимСтадион Комунале, Фиренца
Стадион Комунале, ГросетоСтадион Арденца, Ливорно
Стадион Адриатик, ПескараСтадион Комунале, Л'Аквила
Стадион Сао Пауло, Напуљ

Групна фаза 
Првопласиране репрезентације из сваке групе су се аутоматски пласирале у полуфинале, после чега су победничке репрезентације играле у финалу а поражене су се бориле за бронзану медаљу.

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Полуфинале 

. * Југославија је прошла даље захваљујући жребу.

Утакмица за треће место

Финале 

<noinclude>

| style="width:5px;"| 	
| valign="top"|

|}

Голгетери
Са седам голова, Милан Галић из Југославије је најбољи стрелац турнира.Укупно је 120 голова постигло 56 различитих играча, а само један од њих послао лопту у сопствени гол.

Пласман

Освајачи медаља

Југославија на -{XVII}- Олимпијским играма

Напомене

Спољашње везе 
 RSSSF summary
 Дански олимпијски тим 
 Освајачи медаља за Мађарску - Рим 1960

Југославија на Летњим олимпијским играма
 
Спортови на Летњим олимпијским играма 1960.